Bam je lahko:

 BAM, bajkalsko-amurska magistrala.
 kratica ISO 4217 za konvertibilno marko, valuto Bosne in Hercegovine.
 Bam, naselje v Iranu.